Sentiment en italien et en portugais ;

Titres 
 Sentimento est le premier EP de Valerio Scanu, sorti le .
 Piratas Do Sentimento est le deuxième album du groupe Les Étoiles. Il fut enregistré en  et  et sortit en 1977.

Voir aussi